Vorotan peut désigner :
 le Vorotan, une rivière d'Arménie ;
 Vorotan, une communauté rurale du marz de Syunik (territoire de Goris), en Arménie ;
 Vorotan, une communauté rurale du marz de Syunik (territoire de Sisian), en Arménie ;
 le col de Vorotan, l'un des plus hauts cols d'Arménie.